Gag steht für:
 Witz, nach dem englischen Wort
 Knebel (Mund), vor allem im Sado-Masochismus

Gag heißen:
 Gag (Insel), eine Insel des Archipels von Raja Ampat bei Westneuguinea

Gag oder Gág ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Gag (* 1991), rumänischer Kugelstoßer 
 Francis Gag (1900–1988), französischer Schauspieler und Theaterautor 
 Wanda Hazel Gág (1893–1946), US-amerikanische Künstlerin und Autorin

GAG steht für:
 GAG Immobilien, eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft in Köln
 GAG Ludwigshafen, eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft in Ludwigshafen
 Gemeindeaufgabengesetz
 Generalausgleichsgewicht im Galopprennsport
 Gerichteter azyklischer Graph, in der Graphentheorie
 Geschichten aus der Geschichte (Podcast), deutschsprachiger Geschichtspodcast
 Gesplittete Abwassergebühr, Aufteilung der Abwassergebühr in Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr
 Gestor de Arranque Grafico, ein grafisches Urladeprogramm (Bootloader)
 Glykosaminoglykane, polyanionische Polysaccharide
 Göppinger Arbeiten zur Germanistik, eine literaturwissenschaftliche Schriftreihe
 Graf-Anton-Günther-Schule (Oldenburg), eine Schule
 Grubenarchäologische Gesellschaft
 den Teil eines Tripletts eines Codons, siehe Genetischer Code #Codon
 Großantennengemeinschaft in der DDR

Gag, Abkürzung: 
 Ganzzug, als Zuggattungskürzel
 Gruppenspezifisches Antigen, ein retrovirales Gen, siehe Retroviren

GaG, Abkürzung:
 Gesamtschule am Gluckenstein, eine Schule in Bad Homburg vor der Höhe
 

gAG, Abkürzung:
 Gemeinnützige Aktiengesellschaft, in Deutschland
 Geschlossene Aktiengesellschaft (Litauen), litauisch Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)
 Geschlossene Aktiengesellschaft (Ungarn), ungarisch Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ZRt)

gag steht als Abkürzung für:
 Gagausische Sprache (Sprachcode ISO 639-3)

Siehe auch:
 Gagautor
 Running Gag

Abkürzung